Бредешть () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Бредешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Бредешть.
 Бредешть () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Бредешть () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Бредешть.
 Бредешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Віндерей.
 Бредешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Римец.